Ponto (região) — nome histórico grego para região na atual Turquia
 Evágrio do Ponto — teórico religioso dos pecados capitais, também conhecido como "Evágrio Pôntico"
 Montes Pônticos — cordilheira localizada na Turquia
 Gregos pônticos — grupo étnico grego